Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre steht für:
 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (2013), den derzeitigen Flughafen der ecuadorianischen Hauptstadt Quito
 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (1960), den geschlossenen innerstädtischen Flughafen Quitos
 Flughafen Sucre (Bolivien), den Flughafen der bolivianischen Hauptstadt Sucre